Le ponte do Guandu est un pont de la ville de Rio de Janeiro (Brésil).
 La bataille de Guandu (官渡) est une importante bataille de la fin de la période Han de la Chine ;
 Le district de Guandu (官渡) est une subdivision administrative de la province du Yunnan en Chine.